Przydomek Skaurus (Scaurus) nosiła jedna z gałęzi rzymskiego rodu Emiliuszów. Jej przedstawiciele pojawiają się w historii Rzymu w I wieku p.n.e. i I w n.e.

Emiliusze Skaurowie